Termenul „Ayisha, Ayesha” se poate referi la:

Ayisha, localitate în Etiopia
Ayisha, râu în Etiopia
Ayesha (navă cu vele), britanică capturată de marina germană în primul război mondial

Vezi și
Aisha
Ayla